Argelia (Antioquia)
 Argelia (Cauca)
 Argelia (Valle del Cauca)
 Algerije (Spaanse benaming)